Wolke bezeichnet:
 Wolke, in der Meteorologie Wasser als ein atmosphärisches Phänomen
 in der Astronomie eine Agglomeration interstellarer Materie, siehe Gaswolke, Molekülwolke, Interstellare Staubwolke, Dunkelwolke 
 Punktwolke, in der Mathematik eine Menge diskreter Werte innerhalb einer Umgebung
 ein nicht auf Client/Server-Architektur beschränktes Netzwerk, siehe Cloud Computing
 eine Eselsbrücke für die Einsatzbereitschaft eines Fahrzeuges, siehe WOLKE-Schema
 Wolke (Heraldik), eine Figur in der Heraldik
 Wolke (Band), eine deutschsprachige Popband aus Köln
 Wolke (Denkwerkzeug) zur graphischen Darstellung, Analyse und Lösung von Konflikten und Dilemmata. 

Wolke ist ein Personenname und bezeichnet:

Familienname:
 Achmed Wolke (* 1968), deutscher Radrennfahrer
 Bruno Wolke (1904–1973), deutscher Radrennfahrer
 Christian Heinrich Wolke (1741–1825), deutscher Pädagoge
 Jutta Wolke (* 1953), deutsche Diplomatin
 Manfred Wolke (* 1943), deutscher Boxer und Boxtrainer
 Martin Wolke (* 1971), deutscher Künstler
 Reinhart R. Wolke (1934–2005), deutscher Künstler
 Robert Wolke (1928–2021), US-amerikanischer Chemiker und Sachbuchautor
 Rudolf Wolke (1906–1979), deutscher Radrennfahrer

Vorname:
 Wolke Hegenbarth (* 1980), deutsche Schauspielerin 

Siehe auch:

 Die Wolke (Begriffsklärung)
 Wolke 9 ist ein Film aus dem Jahr 2008
 Auf Wolke sieben sein, eine Redensart
 Wolken (Begriffsklärung)
 Cloud (Begriffsklärung)
 Cluster (Begriffsklärung)